Coelho Neto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coelho Neto (ort), Maranhão, 
 Coelho Neto (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar